Ґат (івр. גת‎, Гат — винодавильня) — давнє філістимське місто, одне з п'яти царських міст, що згадуються в Біблії (Нав. 13:3, 1 Цар. 6:17). 
 Дхобі Ґат – історична пральня у Мумбаї, якій уже понад 130 років. 
 Кір’ят-Ґат (івр. קִרְיַת גַּת‎, араб. كريات جات‎) — місто в Південному окрузі Ізраїлю. 
 Ранавей Ґат () — невелика річка на острові Монтсеррат (Британські заморські території).